Евадна (, Euadne) в древногръцката митология може да се отнася за:

 Евадна (дъщеря на Посейдон), с лаконийската героиня Питана, дъщеря на Евротас (речен бог)
 Евадна (дъщеря на Ифит), съпруга на Капаней
 Евадна (дъщеря на Стримон), с Нера
 Евадна (дъщеря на Пелий), с Анаксибия